

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Augustówka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wilanów
 Augustówka – część wsi Drelów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Augustówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień 
 Augustówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck
 Augustówka – część wsi Górkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno
 Augustówka – przysiółek wsi Wierzenica w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz

Inne 
 Augustówka – rodzaj bojowej szabli polskiej z XVII-XVIII wieku, o głowni opatrzonej monogramem królów Augusta II, Augusta III lub Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Augustówka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Augustówka – rzeka w Łodzi
 Augustówka – przystanek kolejowy w miejscowości Augustówka
 Augustówka – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim
 Augustówka – część agromiasteczka Bildziugi na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też